W Rumunii;
 Luncavița – gmina w okręgu Caraș-Severin
 Luncavița – wieś w okręgu Caraș-Severin, w gminie Luncavița
 Luncavița – gmina w okręgu Tulcza
 Luncavița – wieś w okręgu Tulcza, w gminie Luncavița